Ulenspiegel kan syfta på:

 Ulenspiegel (opera) – en opera fran 1913 med musik av Walter Braunfels och libretto av Braunfels
 Ulenspiegel – lågtyskt namn på en fiktiv person, se Till Eulenspiegel
 Thyl Ulenspiegel – en bok av Charles de Coster